William Radford ist der Name folgender Personen:

* William Radford (Marineoffizier) (1809–1890), US-amerikanischer Admiral
 William Radford (Politiker) (1814–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker